Noventi è una società di venture capital fondata da Giacomo Marini, con sede nella Silicon Valley. Tra i principali investitori dei fondi di venture capital di Noventi vi è il gruppo CIR.

Tra gli investimenti di Noventi conclusi con successo c'è Easy Market, acquisita da TUI, Sygate acquistata da Symantec e Bitfone comprata da Hewlett-Packard.

Collegamenti esterni 
 

Società statunitensi di investimento